Jasmin eller Jasmine kan syfta på:

 Jasminsläktet – ett växtsläkte i familjen syrenväxter
 Jacques Jasmin (1798–1864), en fransk folkskald

 Jasmine (namn) – ett kvinnonamn
 Jasmine (rollfigur) – en rollfigur i TV-serien Angel

Se även 
 Schersmin, trädgårdsväxt ofta kallad jasmin